

Cinema 
 Daunbailò (Down by Law) – film del 1986 diretto da Jim Jarmusch, interpretato da Tom Waits, John Lurie e Roberto Benigni

Musica 
 Down by Law – gruppo musicale skate punk californiano
 Down by Law – album di MC Shan del 1987
 Down by Law – album dei Down by Law del 1991